Alf Dupe – giocatore australiano di football australiano
 Gilbert Dupé – scrittore francese
 Maxime Dupé – calciatore francese
 Tony Dupé – produttore discografico e musicista australiano

Pagine correlate 
The Dupe